Вентаниља има више значења:

 Вентаниља (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вентаниља (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Вентаниља (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику